Ла Вериха има више значења:

 Ла Вериха (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вериха (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику